Zarumilla (stad), een stad in Peru
Zarumilla (provincie), een provincie van Peru
Zarumilla (district), een district van Peru
Zarumilla (rivier), een rivier in Ecuador